Más allá del amor es el título en español de varias películas: 

Rome Adventure (1962) de Delmer Daves.
The Runner Stumbles (1979) de Stanley Kramer.
Ghost  (1990) de Jerry Zucker.